Den lille røde kan henvise til flere forskellige bøger:
Maos lille røde
 Den lille røde bog for skoleelever